

Hydronyme 
 L'Ardour est une rivière française du Limousin qui coule dans les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne, dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un affluent de la Gartempe, donc un sous-affluent de la Loire par la Gartempe, la Creuse, puis la Vienne.

Logiciel musical 
 Ardour est une station audio-numérique libre. Ce séquenceur d'une grande efficacité est souvent présenté comme une alternative libre au logiciel Pro tools. Il est disponible actuellement sur Linux, Mac OS X et Solaris.